Гузынское сельское поселение — сельское поселение в составе Большеберезниковского района Мордовии.

Административный центр — село Гузынцы.

Состав сельского поселения

Население

Примечания 

Муниципальные образования Большеберезниковского района
Сельские поселения Мордовии